Le patronyme néerlandais ou flamand Diependael, Diependaele, Diependaal ou Diepdael (littéralement vallée profonde) renvoie à une origine : Diependaal, entre autres partie de Deerlijk, Riemst, Elewijt, Winksele.

Matthias Diependaele (1979-) est un homme politique belge.

Patronyme flamand